Пара Ноппаван Летчивакан / Сандра Рома выигрывает титул.

Общая информация 
Сандра Рома стала первой шведкой со времён Осы Карлссон, сумевшей достигнуть финала на американском турнире Большого шлема в этом разряде.

Посев 

  Елена Богдан /  Елена Чернякова (Первый раунд)
  Ана Богдан /  Кристина Младенович (Первый раунд)
  Ноппаван Летчивакан /  Сандра Рома (Титул)
  Синди Шала /  Йоханна Конта ''(Первый раунд)

<ol start="5">
 Рихел Хогенкамп /  Аранча Рус ''(Полуфинал)
 Ксения Лыкина /  Сандра Заневская ''(Первый раунд)
 Тимея Бабош /  Аки Ямасото ''(Второй раунд)
 Мисаки Дои /  Куруми Нара ''(Четвертьфинал)

Сетка

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Юниоры
США